Divizia A (1939/1940) – 28. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Venus Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobył Stefan Auer, który w barwach klubu Rapid Bukareszt strzelił 21 goli. 

Do drugiej ligi spadły zespoły Juventus Bukareszt i Victoria Kluż.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1939 w piłce nożnej
1940 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1939 w Rumunii
1940 w Rumunii